Herzog je lahko:

 Herzog, priimek več znanih oseb
 Herzog, slovenski film
 nemški plemiški naziv (vojvoda)